Jan Broekhuis (componist) (1901-1973), een Nederlands componist
 Jan Broekhuis (burgemeester) (1943), een Nederlands politicus, burgemeester van onder andere Hendrik-Ido-Ambacht en Spijkenisse
 Jan Broekhuis (theoloog) (1933-2016), een Nederlands dominee, hoogleraar en bestuurder